Tashi Namgyal (tai situ) (1377-1448), de tweede tai situ uit de karma kagyü-traditie in het Tibetaans boeddhisme
Tashi Namgyal (gyaltsab rinpoche) (1490-1518), de tweede gyaltsab rinpoche
Tashi Namgyal (Ladakh), koning (Namgyal-dynastie) van Ladakh, regering 1555-1575
Tashi Namgyal (Bhutan), koning (druk desi) van Bhutan, regering 1e keer 1792-1799, 2e keer 1803-1805
Tashi Namgyal (Sikkim), koning (Chögyal) van Sikkim, regering 1914-1963